Сибирская армия — вооружённое формирование белых в 1918—1920 гг., находившееся под властью Сибирской республики и Российского государства (в том числе 1-я Сибирская армия, 2-я Сибирская армия)
 Сибирская трудовая армия — военизированное образование в РСФСР, созданное приказом наркома по военным делам страны Л.Д. Троцкого по красным войскам Сибири № 70 от 15 января 1921 года (в форме соединения масс бывших военнослужащих, сведённых в пять трудовых бригад), — с целью решения промышленно-транспортных задач Сибири в послереволюционное время
 Западно-Сибирская крестьянская Красная армия — самоназвание объединённого формирования красных партизан, которое вело вооружённую борьбу против войск Российского правительства (правительство  А.В. Колчака) в 1919 году в степной зоне Алтайской губернии и прилегающих южных районах Томской губернии. 

Гражданская война в России